Coulombs (Calvados)
 Coulombs (Eure-et-Loir)
 Coulombs-en-Valois

Ver também 
 Coulomb